Een verkeersweg:
 N817 (België)
 N817 (Frankrijk)
 N817 (Nederland), zie Provinciale weg 817

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing